Emden peut faire référence à :

Nom de famille 

 Anicka van Emden (née en 1986), judokate néerlandaise ;
 Jacob Emden dit le Yaavetz (1697-1776), une des principales autorités rabbiniques du  ;
 Jos van Emden (né en 1985), coureur cycliste néerlandais ;
 Robert Emden (1862-1940), météorologue et un astrophysicien suisse.

Toponymes 

 Emden, ville allemande en Basse-Saxe ;
 Emden, village allemand en Saxe-Anhalt ;
 Emden, village en Illinois, aux États-Unis.

Navires 
 , croiseur léger allemand de classe Dresden lancé en 1908 ;
 , croiseur léger allemand de classe Königsberg lancé en 1915 ;
 , navire de guerre allemand, lancé en 1925 ;
 FGS Emden (F 210), frégate de classe Bremen de la marine allemande.

Autre 
 Oie d'Emden, race d'oie domestique allemande.

Homonymie de bateaux